Forgács József (1947) szociálpszichológus; Ausztráliában és a nemzetközi szakirodalomban Joseph Paul Forgas
Forgács József (1947-) a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. tulajdonos-igazgatója, a REAC sportvezetője, Budapest XV. kerülete díszpolgára
Forgács József (?) Rátz Tanár Úr Életműdíjas kémikus